Под наградами Германии могут пониматься:
 Награды исторических германских государств:
 Награды Баварии.
 Награды Бадена.
 Награды Вюртемберга.
 Награды Саксонии.
 И других
 Награды Пруссии (Позже продолжили вручаться в Германской империи, при этом правители ранее независимых государств, вошедших в состав единой Германии, официально продолжали вручение собственных наград).
 Награды нацистской Германии.
 Награды ГДР.
 Награды ФРГ (современной Германии).

Германии